Каролина Возняцки во второй раз подряд подтверждает свой титул.

Сеянные 
Дуэт первых сеянных начинает турнир со второго круга.

  Каролина Возняцки (Титул)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Елена Дементьева ''(Полуфинал)

<li>  Янина Викмайер (Первый раунд)
<li>  Марион Бартоли (Четвертьфинал)
<li>  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал, снялась с турнира)
<li>  Надежда Петрова ''(Финал)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификации

Pilot Pen Tennis 2010